Никола́евка — рабочий посёлок в Ульяновской области России. Административный центр Николаевского района.

География 
Расположен в южной части области в 198 км к юго-западу от Ульяновска, на левом берегу реки Канадейка (принадлежит бассейну Волги.)

В посёлке железнодорожная станция Ключики на линии Пенза — Сызрань.

.

История 

27 сентября 1839 года капитан Николай Александрович Насакин (1795—1859) купил у помещицы Екатерины Петровны Толстой имение при селе Рождественском Поником ключе тож со 158 крестьянами мужского пола — на этих землях впоследствии были построены первые крестьянские дворы Николаевки, названной в честь помещика-основателя.

В 1842 году в метрических книгах Богоявленской церкви села Поники впервые упоминаются прихожане из Николаевки. Большая часть крестьян была привезена из Поники — Самойловы, Махалины, Логиновы, Тушановы, Матвеевы, Малешкины и другие, из Рызлея — Русаковы, Чураковы, Денисовы и другие, а также из Елшанки, Комаровки, Самайкина, Вязового ключа и других сел, где у Насакина имелись крестьяне.

В 1852—1853 годах между Н. А. Насакиным и помещиками Поники была заключена полюбовная сказка об отделении части земли села Рождественского, Поникий Ключ тож, к сельцу Николаевскому.

В 1859 году сельцо Николаевка, между трактами в гг. Карсун и Кузнецк, входило в состав Сызранского уезда Симбирской губернии, было 58 дворов, 325 жителей — 174 мужчины и 151 женщина. Функционировал базар.

В 1868 году в Николаевке было 65 дворов, 478 жителей.

В 1884 году в Николаевке Елшанской волости было 97 дворов, 594 жителя — 294 мужчины и 300 женщин.

В 1874 году, в связи со строительством железной дороги, Николаевка поглотила поселок Ключики.

В 1890 году была запущена Сызрано-Вяземская железная дорога и Николаевка стала пристанционным посёлком.

С 1893 года в Николаевке функционирует земская школа.

В 1897 году в Николаевке Никулинской волости был 694 жителя: 328 мужчин и 366 женщин. Из них от 8 до 12 лет: мальчиков 29, девочек 35, а всего 64

В 1900 году в Николаевке был 91 двор, 731 житель — 366 мужчин и 365 женщин.

В начале XX века, с постройкой Никольской церкви, сельцо Николаевка получило статус села.

В 1913 году в Николаевке было 142 двора, 930 жителей. Имелась церковь, земская школа, ярмарки 6 декабря и 9 мая, базары по воскресеньям, паровая мельница и конный завод Петра Вениаминовича Насакина (1871—1919).

В 1924 году Николаевка стала волостным центром. До этого она входила в состав Никулинской волости.

В 1925—1926 годах в Николаевке имелись Волостной исполнительный комитет (ВИК), сельсовет, школа первой ступени, изба-читальня, нарсуд, по воскресеньям работали базары.

В 1926 году в Николаевке была 1000 жителей, ВИК, телефон, ветеринарно-врачебный участок, ВолКом, КОВ.

В 1928 году началась коллективизация, в Николаевке на тот момент было 2 сельхозартели и машинное товарищество «Красный Восход».

С 1928 года Николаевка административный центр Николаевского района.

В 1930 году в Николаевке было 173 двора, 891 житель. Колхоз возглавлял 25-тысячник А. А. Миронов. Появилось 2 трактора.

В 1931 году организована МТС.

В 1996 году в Николаевке было 7200 жителей.

В 2005 году Николаевка стала центром Николаевского городского поселения.

Экономика 
Ведущие отрасли экономики — переработка с/х продукции, лесопереработка, деревообрабатывающая промышленность, а также сельское хозяйство и торговля.

Бывшие крупнейшие предприятия:
 Маслозавод «Николаевский» — масло сливочное, сухое молоко цельное, сухое молоко обезжиренное, творог, сметана и молоко (не функционирует, завод превратился в руины).
 Николаевский леспромхоз — срубы домов фрезерованные, срубы хозпостроек, пиломатериал, половая рейка, вагонка (не функционирует, частично работают арендованные помещения).
 Предприятие «Агросервис» (услуги по ремонту с/х техники).

Население

Инфраструктура 
Действует Николаевский технологический техникум.

На 2000 год в Николаевке функционировали: ДК, народный театр, кинотеатр, Дом творчества учащихся, районная библиотека, средняя школа. В Ключиках — школа, музыкальная школа, районная станция юных техников, Никольская православная церковь, районная больница и поликлиника, роддом, районная санэпидемстанция, государственная племенная станция животноводства. Аэродром «Николаевка», обслуживающие, в основном, самолёты, занятые на сельхозработах.

Действует один маршрут городского транспорта АТП-Маслозавод.

Достопримечательности 
 Памятник В. И. Ленину.
 Памятник Воинам-Николаевцам, погибшим в ВОВ. Открыт 9 мая 1980 года. Высота пилона — 22 м, на нём укреплено изображение ордена Отечественной войны и голова солдата в каске с выносом плащ-палатки. За пилоном расположена стела с четырьмя тематическими рельефами. Перед пилоном находится озвученный Вечный огонь. Памятник изготовлен из бетона с мраморной крошкой. Скульптор А. И. Клюев (1932 г.р.), архитектор Н. Н. Медведев..
 Обелиск воинам, павшим в Афганистане и Чечне. Открыт 3 июля 2010 года по инициативе Николаевского филиала Ульяновского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

Примечания

Литература 
  
М. Репьев «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 441.
Н. Баженов Статистическое описание соборов, монастырей, приходских и домашних церквей Симбирской епархии по данным 1900 г. (Приложение к Симбирским Епархиальным Ведомостям за 1903 год) Симбирск, Типо-литография А. Т. Токарева., 1903.

Ссылки 
 Официальный сайт Администрации муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области 
 
 Информационный портал Николаевского района Ульяновской области
 Николаевскому району — 80 лет 
 "Милый сердцу уголок — Николаевка моя !- 

Населённые пункты Николаевского района (Ульяновская область)
Посёлки городского типа Ульяновской области
Районные центры Ульяновской области